Zwijndrecht puede referirse a:

 Zwijndrecht (Bélgica), municipio de la provincia de Amberes, Bélgica
 Zwijndrecht (Países Bajos), municipio de la provincia de Holanda Meridional, Países Bajos